Согомонян — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Согомонян Єгіше Абгарович — вірменський радянський поет, прозаїк. Відомий під псевдонімом Єгіше Чаренц.
 Согомонян Согомон Ґеворкі — вірменський композитор, фольклорист, співак і хоровий диригент. Відомий під псевдонімом Комітас.

вірменські прізвища